Медоулендс (город, Миннесота) — город в округе Сент-Луис, штат Миннесота, США.
 Медоулендс (тауншип, Миннесота) — тауншип в округе Сент-Луис, Миннесота, США.